Høyenhall (Oslo), een buurt in Oslo
Høyenhall (metrostation), een station van de metro van Oslo